David Robinson (basketballer), een succesvol Amerikaans basketballer, lid van het Dream Team dat in 1992 goud won op de Olympische Spelen
 David Robinson (wielrenner), een voormalig Amerikaans wielrenner
 David Robinson (muzikant), een Amerikaans muzikant, drummer van de band The Modern Lovers
 David Robinson (schrijver), een Amerikaans schrijver, schrijver van het boek Chaplin His Life and Art